Castagnède (Pireneje Atlantyckie) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Castagnède (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje